Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Eraković et Heather Watson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de l'édition

Navigation 

WTA 2012
Dallas
Tennis aux États-Unis en 2012
Sport au Texas en 2012
Tennis en août 2012
Sport aux États-Unis en août 2012